Чемпионат Европы по тяжёлой атлетике 1934 года прошёл 9-10 октября в Генуе (Италия). В турнире приняли участие 35 спортсменов из 8 стран, которые были разделены на 5 весовых категорий и соревновались в троеборье (жим, рывок и толчок).

Медалисты

Командный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Тяжёлая атлетика. Справочник (редакторы А. Алексеев, С. Бердышев). — М., «Советский спорт», 2006. ISBN 5-9718-0131-7

1934
Международные спортивные соревнования в Генуе
Спорт в Италии в 1934 году
Октябрь 1934 года
Чемпионаты Европы в 1934 году
Чемпионаты Европы в Италии
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Италии
1934 год в тяжёлой атлетике